Le Sixième Jour est le titre de plusieurs œuvres :

 Le Sixième Jour, un roman d'Andrée Chedid, publié en 1960 ;
 Le Sixième Jour, un film dramatique égyptien réalisé par Youssef Chahine, sorti en 1986 ;
 Le Sixième Jour, une compilation de Dalida.